CRP steht für:
 C-reaktives Protein, ein Entzündungsparameter (CRP-Wert)
Controlled Radical Polymerisation, siehe Kontrollierte radikalische Polymerisation
 cAMP response protein, siehe Katabolitrepression
 Capacity Requirements Planning, siehe Kapazitätsplanung
 Cape Roberts Project, eine geologische Bohrung in der Antarktis
 Centro de Refinación de Paraguaná, die Erdölraffinerie Paraguaná in Venezuela
 Combat Ration Pack, die australische Bezeichnung für eine Einmannpackung
 Consiglio regionale del Piemonte, Regionalparlament der italienischen Region Piemont
 Contra-rotating propellers, gegenläufig rotierende Flugzeugpropeller auf einer gemeinsamen Achse, analog zum Koaxialrotor bei Hubschraubern
 Counter-rotating propellers, gegenläufig rotierende Flugzeugpropeller auf verschiedenen Achsen wie beim Airbus A400M
 The Committee to Re-elect the President, Wiederwahlkomitee unter Richard Nixon
 Flughafen Corpus Christi in Texas (IATA-Flughafencode)

CR-P steht für:
 Provinz Puntarenas (ISO-3166-2-Code), Provinz in Costa Rica

crp steht für:
 Kreol- und Pidginsprachen (ISO-639-2/5-Code)

Abkürzung